RPZ ist die Abkürzung für:
 Powiat Przeworski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Religionspädagogisches Zentrum, andere Bezeichnung für Religionspädagogisches Institut
 Reduced Pressure Zone
 Registered power zone
 Response Policy Zone
 Risikoprioritätszahl, siehe FMEA

Abkürzung